Bluffport bezeichnet mehrere

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Bluffport (Alabama)
 Bluffport (Montana)